Cronjager ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Cronjager (1904–1960), US-amerikanischer Kameramann
 William Cronjager (1930–1995), US-amerikanischer Kameramann